Владимир Аркадьевич Богданов (род. 7 октября 1959, Ленинград) — российский актёр театра и кино. Заслуженный артист России (2005).

Биография 
Родился 7 октября 1959 года в Ленинграде.
Актёрскую профессию начал постигать в Театре Юношеского Творчества Ленинградского Дворца пионеров в 1971 году. В 1980 году окончил актёрский факультет ЛГИТМиКа и был принят в труппу Ленинградского театра им. Ленинского Комсомола.
С 1986 года — в труппе Театра им. В. Ф. Комиссаржевской.
В 1989 году создаёт театр-студию «Хамелеон» (Санкт-Петербург). Являлся в одном лице администратором, режиссёром, и актёром. Спектакли этого театра видели зрители не только Петербурга, но и Франции, Италии, Великобритании.
Работал в жанре литературного театра.
В 1999 году вернулся в театр им. В. Ф. Комиссаржевской.

Театральные работы 
1999
 «Мистификатор» И. Гаручавы и П. Хотяновского — Георг
 «Месяц в деревне» И. Тургенева — Ислаев
 «Самоубийца» Н. Эрдмана — Калабушкин
2000
 «Близнецы» Ж. Брикера и М. Ласега — Мартин / Мартина
 «Смерть коммивояжёра» А. Миллера — дядя Бен
2002
 «Чичиков» М. Булгакова — Чичиков
 «Буря» В. Шекспира — Просперо
2004
 «Дон Жуан» Ж.-Б. Мольера — Сганарель
 «Тёзка Швейцера» В. Шендеровича — Вуду
2005
 «Татарин маленький» А. Пояркова — Аристарх Ливанович
2007
 «Двенадцать месяцев» С. Маршака — Солдат
2008
 «Живой товар» А. Чехова — Бугров
2010
 «Доходное место» А. Островского — Юсов
2013
 «Тюркаре» А.-Р. Лесажа — господин Тюркаре, богач
2015
 «Дом, который построил Свифт» Г. Горина — судья Бигс

Фильмография

Актёр 
 1983 — Расследует бригада Бычкова — Хохлов, клички "Хохол", "Пашка"
 1985 — Исключения без правил — рабочий на стройке 
  — Снегурочку вызывали? — эпизод
 1986 — Джек Восьмёркин — «американец» — Пичурин, редактор "Крестьянской газеты"
 1988 — Хлеб — имя существительное —
 1988 — Кошкин дом (фильм-спектакль) — кукла Вова
 1991 — Изыди — погромщик
  — Третий дубль — кинооператор
 1992 — Рин. Легенда об иконе — сыщик
 1994 — Глухарь — Потапов
 1994 — Колечко золотое букет из алых роз —  
  — Прибытие поезда (новелла «Трофимъ») — полицейский Тимофей Кузьмич
 1995 — Деббюси или Мадмуазель Шу-Шу — Альбер Карре
 1995 — Откровения незнакомцу — Иван
 1996 — Принципиальный или жалостливый взгляд — пассажир электрички
 1997 — Упырь — следователь
 1998—1999 — Агент национальной безопасности — Сергей Сергеевич (серия «Петя и Вол»)
 1998 — Тело будет передано земле, а старший мичман будет петь — сторож морга
 1999 — В зеркале Венеры — Сява
 1999 — Молох — Мартин Борман
 1999 — Разведенные мосты — Андрей, сын Дарьи
 2000 — Вовочка — психиатр
  — Империя под ударом — Евно Азеф 
 2000—2001 — Улицы разбитых фонарей 3 —
 2001 — По имени Барон — Грузный 
  — Агентство — директор
 2001 — Начальник каруселей —
 2002 — У нас все дома — Соломон Израильевич Филберг, еврей-тромбонист, муж Таси, житель коммуналки, отец Сони 
  — Крот 2 — Андрей Андреевич Линник, криминальный бизнесмен из Сибирска
  —  — Убойная сила-2 (серия «Кредит доверия») — Иван Тимофеевич Малинин
 2001 — 2004 — Черный ворон — водитель Шерова
 2002 — Недлинные истории — собеседник могильщика /господин/доктор
 2002 — Челябумбия — Роберт Моисеевич, директор кукольного театра 
 2002 — Агентство-2 — директор
 2003 — Возвращение Мухтара — доктор Уфимцев (серия «Вандалы»)/врач (серия «Американ бой»)
 2003 — Женский роман — Сухарев 2003 — Срочный фрахт — Пров Быков 2003 — Чисто по жизни — Юрий Палыч, бандит по кличке "замоченный"
 2004 — Диверсант — полковник
 2004 — Иванов и Рабинович — командир подлодки
 2004 — Фабрика грез — Сергей Михайлович Царьков, исполнительный продюсер 2004 — Мангуст 2 — Егор 2004 Осторожно Задов — майор дальнего гарнизона 2005 — Семья — Бабаев 2005 — Братва — Антонов 2006 — Короткое дыхание — психотерапевт 2006 — Грозовые ворота — полковник Смирнов, комполка 2006 — Перстень наследника династии — полковник 2006 — Пушкин Последняя дуэль — Александр Христофорович Бенкендорф 2006 — 2007 — Улицы Разбитых Фонарей 8 — Авраменко 2006 — Бандитский Петербург 8 Расплата  — Викентий Ялов, член правительства 
  — Сайд-степ — Игорь Литвак 2007 — Полонез Керчинского — Антиох Ел Педифорович 
 2007 — Бандитский Петербург 10 Расплата — Викентий Ялов, член правительства
 2007—2010 — Гаишники — Петр Викентьевич Слинков
 2008 — Мальчики-девочки — Петрович
 2009 — Правило лабиринта — Анатолий Семёнович
 2009 — Одержимый — Глушко 
  — Когда растаял снег — Андрей Степанович, комиссар госбезопасности
 2010 — Адвокатессы
 2010 — Служу отечеству — Шагин
 2011 — В твоих глазах — Геннадий Анатольевич Журов, криминальный бизнесмен
 2011 — Отрыв —
 2011 — Настоящие — Щавель 2011 — Родственник — Тимофей  — Все началось в Харбине — Захар Леонидович Суздалев, сотрудник ОГПУ 2012 — Хмуров — Жуков, псих 2012 — 2013 — ППС 2 — Михайлов 2012 — Время Синдбада — Большой Анри  — Бездна — Пётр Наумович Крошилов, прокурор  — Белая гвардия — дворник 2013 — Испытательный срок — Юрий Птицын, депутат 
 2013 — Майор полиции — Петр Николаевич Агишев 2013 — Как закалялась сталь? (документальный)
 2013 — Одессит — Иван Николаевич Дьяченко, подполковник одесского РОВД 2013 — Гость — Виктор Борисович Соболев, бизнесмен, конкурент Громова 2013 — На крыльях — Назар, хозяин казино  — Внутреннее расследование — Кирилл Юрьевич Низамов («Кира Самарский», криминальный бизнесмен)  — Ленинград 46 — Александр Муляров, высокопоставленный чиновник  — Аз воздам — Александр Александрович Анохин, майор, старший оперуполномоченный полиции 2015 — Фантазия белых ночей — Алексей Иванович Ромашов, первый секретарь, обкома партии 2015 — Белая стрела. Возмездие — Баранов 
  — Великая — Прохор  — Следователь Тихонов — Ратибор, скульптор 2016 — Так сложились звезды — Генерал-полковник Лобов  — Консультант — Борис Тимофеевич Синицын, полковник милиции 2016 — Наше счастливое завтра — Прокопенко, цеховик 2017 — Выжить любой ценой — Олег Мотыль, местный бизнесмен 2017 — Экспроприатор — Евдокимов, старпом  — Последняя статья журналиста — Виктор Петрович Северцев, банкир  — Крылья Империи — Павел Николаевич, врач 2017 — Двое против смерти — главврач  — Мельник — Павел Аркадьевич Сеплярский («Аркадьич»), эксперт 2018 — Ольга 3 — Федор Михайлович, заминнстра по спорту  — Бомба — Борис Львович Ванников 2020 — Чича из Ольги — Полкан  — Воскресенский — хозяин доходного дома 2021 — Чиновница — покупатель Озвучивание фильмов 
 2002 — Стюарт Литтл 2 (США) — The Evil Falcon (Джеймс Вудс) 2006 — Охранник (США) — Pete Garrison (Майкл Дуглас) 2006 — Рокки Бальбоа (США)
 2007 — Человек-паук 3: Враг в отражении (США) — Флинт Марко / Песочный человек (Томас Хейден Чёрч) 2009 — Принц Персии: Пески времени (США) — Sheik Amar (Альфред Молина) 2010 — Ученик чародея (США) — Horvath (Альфред Молина) 2011 — Боевой конь (США) — Brandt (Райнер Бок) 2021 — Человек-паук: Нет пути домой (США) — Флинт Марко / Песочный человек (Томас Хейден Чёрч) Режиссёр 
 2002—2009 — Разведённые мосты

 Награды и премии 
 1987 — лауреат Всероссийского конкурса артистов-чтецов, посвящённого 150-летию А. С. Пушкина.
 1995 — лауреат Международного конкурса им. Михаила Чехова в Лондоне.
 2004 — лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит» (номинация «Лучший актёрский дуэт», спектакль «Дон Жуан» Ж.-Б. Мольера, реж. А. Морфов, роль — Сганарель)
 2005 — удостоен звания Заслуженный артист Российской Федерации
 2008 — номинант Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит» в сезоне 2007—2008 (номинация — «Лучшая мужская роль в драматическом театре», спектакль «Живой товар» А.Чехова, реж. И. Коняев, роль — Бугров)
 2015 — Благодарность Президента Российской Федерации — за заслуги в развитии отечественной культуры, туризма и многолетнюю плодотворную деятельность''
2021 — лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит» (номинация — «Лучшая роль второго плана», за роль Александра Давидовича Самойленко в спектакле «Дуэль», реж. Леонид Алимов).

Примечания

Ссылки 
 Владимир Богданов на сайте Театра им. В. Ф. Комиссаржевской
 Владимир Богданов на сайте КиноПоиск
 Владимир Богданов на сайте RUSKINO.RU
 Владимир Богданов на сайте PROFICINEMA.RU

Выпускники Театра юношеского творчества